Elfgen bezeichnet

 einen Familiennamen
 Hans Elfgen (1889–1968), preußischer Regierungspräsident in Köln

 einen Ort
 Elfgen (Grevenbroich), abgebaggerter Ortsteil von Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Neu-Elfgen, Ortsteil von Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen